Фелгейраш () — топоним в Португалии:

 Фелгейраш — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Порту.
 Фелгейраш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу, муниципалитет Резенде.
 Фелгейраш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Браганса, муниципалитет Торре-де-Монкорву.
 Фелгейраш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага, муниципалитет Фафи.